Desa Sumurkondang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumurkondang (administrativ by i Indonesien, lat -6,39, long 107,38), Jawa Barat, 
 Desa Sumurkondang (administrativ by i Indonesien, lat -6,37, long 107,38), Jawa Barat, 
 Desa Sumurkondang (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 108,64), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar